Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 (Закон о СМИ) — нормативно-правовой акт, регулирующий отношения между участниками производства массовой информации в России: между обществом и СМИ; государством и СМИ; учредителем, издателем и редакцией СМИ; редакцией и автором; редакцией, автором и «действующими лицами» публикации; редакцией, автором и источником информации; СМИ и гражданами РФ и другие.

Закон установил запрет цензуры и создание юридических возможностей для учреждения и регистрации не зависящих от государства и политических партий газет, журналов, теле- и радиопрограмм, агентств новостей.

История принятия Закона о СМИ 
В первую очередь, принятие Закона о СМИ — это отмена предварительной цензуры (требования к редакции СМИ от должностных лиц о предварительном согласовании материалов). Если говорить о двадцатом столетии, то предварительной цензуры не было лишь в промежуток с 1917 года (первый закон о печати) по 1922 (когда вновь была введена предварительная цензура). Следующего закона о печати (1990 год) пришлось ждать 68 лет.

В результате смены режима в 1917 году все существовавшие дооктябрьские законы, касающиеся журналистской деятельности, были отменены. Одним из первых декретов Совета народных комиссаров СССР стал Декрет «О печати» от 27 октября (9 ноября) 1917 года, в котором говорилось: «Когда новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены; для неё будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону». Вслед за этим большевики ввели цензуру. «Прогрессивный закон» пришлось ждать долго: до 1990 года вся сфера печати, радио и телевидения управлялась решениями Центрального Комитета КПСС и Совета министров СССР.
Современный Закон «О средствах массовой информации» во многом повторяет основные положения Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации», вступившего в силу 1 августа 1990 года (принятого 12 июня 1990 года). И союзный, и республиканский законы были приняты на основе авторских проектов Ю. М. Батурина, М. А. Федотова и В. Л. Энтина.

Закон «О средствах массовой информации» был принят Верховным Советом России и подписан Президентом РСФСР Ельциным Борисом Николаевичем 27 декабря 1991 года. В силу вступил с момента опубликования — с 14 февраля 1992 года, однако официально называется Закон «О средствах массовой информации» 1991 года.

Сопутствующие Законы 
 Принципиальные основы законодательства о СМИ, на которые опирается Закон о СМИ, содержатся в Конституции Российской Федерации: свобода мысли и слова, запрет на антигуманную пропаганду в различных её проявлениях, запрет на цензуру (ст. 29), идеологический плюрализм (ст. 13), неприкосновенность частной жизни (ст. 23 и 24), свобода творчества (ст. 44)
 Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов в уголовном праве России

Основные главы Закона о СМИ 
Закон о СМИ состоит из 7 глав, включающих в себя 62 статьи :

Глава I. Общие положения

В ней указаны основные понятия средств массовой информации, упоминается о запрете цензуры и о запрете злоупотребления массовой информацией.

Глава II. Организация деятельности средств массовой информации

Здесь собраны все необходимые сведения о статусе, правах учредителя и регистрации средства массовой информации.

Глава III. Распространение массовой информации

В данной главе собраны сведения о правилах распространения СМИ, порядке регистрации и получении лицензии на вещание.

Глава IV. Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями

В четвёртой главе собраны права запроса и получения информации, случаи отказа или отсрочки в предоставлении информации. А также указаны порядок и право на опровержение материала в СМИ, право на ответ.

Глава V. Права и обязанности журналиста

Права и обязанности журналиста, порядок аккредитации, указаны недопустимые злоупотребления правами журналиста, а также правила использования скрытой записи.

Глава VI. Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации

О доступе к материалам зарубежных средств массовой информации положении зарубежных корреспондентов.

Глава VII. Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации

Раскрывает порядок ответственность за нарушения законодательства о средствах массовой информации, возмещение морального вреда и случаи освобождения от ответственности.

Поправки в законе о СМИ 
1 сентября 2012 года вступили в силу поправки (принятые в июле 2011 года) в Закон о СМИ, 

Статья 25 «Закона о средствах массовой информации» приобрела ещё и 6 пункт:
«Распространение продукции средства массовой информации, осуществляемое с нарушением требований, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“, может быть прекращено судом на основании заявления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. При этом распространение указанной продукции может быть приостановлено судом в целях необходимости обеспечения иска, предусмотренного настоящей частью.» 

Вторая часть 27 статьи закона о СМИ дополнена следующим содержанием:
"При демонстрации кинохроникальных программ и при каждом выходе в эфир радиопрограмм, телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об ограничении их распространения, телепрограммы, равно как и кинохроникальные программы, также знаком информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ограничение иностранного капитала в СМИ 
С февраля 2016 года закон «О СМИ» (статья 19.1) ограничивает участие иностранных юридических и физических лиц (в том числе россиян с двойным гражданством) в капитале российских СМИ: теперь они могут прямо или косвенно владеть и контролировать до 20 % акций или долей. Соответствующий законопроект № 604509-6 был принят Госдумой 26 сентября 2014 г. «За» высказались 95,6 % депутатов. Ранее действовало ограничение в 50 % и только для теле- и радиокомпаний.

Ужесточение ограничений авторы поправок депутаты Государственной думы Вадим Деньгин (ЛДПР), Владимир Парахин («Справедливая Россия») и Денис Вороненков (КПРФ) объяснили «холодной информационной войной» против России и «деофшоризацией» экономики.

По разным оценкам, поправки затронули 30-35 % российского медиарынка, однако СМИ связали принятие документа в первую очередь с газетой «Ведомости» и журналом Forbes: именно они больше всего писали на серьёзные экономические и общественно-политические темы и имели при этом независимую редакционную политику.

Примечания 

Средства массовой информации
Федеральные законы Российской Федерации